Ле-Рекюле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Ле-Бени-Бокаж. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14532.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 259 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 169 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 131 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 131 активных жителей работали 128 человек (69 мужчин и 59 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 38 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Рекюле 

Коммуны департамента Кальвадос